Uranienborg kan syfta på:

Uraniborg, Ven
Uranienborg, Oslo